Nasar ist der Familienname folgender Personen:

 Nasar (Admiral), byzantinischer Admiral aus der Zeit um 880
 Sylvia Nasar (* 1947), deutschstämmige Journalistin, Hochschullehrerin und Autorin
 Mustafa Setmariam Nasar (* 1958), Führungsfigur von Al-Qaida

Nasar ist der Name folgender fiktiver Figuren:

 Santiago Nasar, Hauptfigur im Roman Chronik eines angekündigten Todes von Gabriel García Márquez